Application-level gateway, или ALG () — компонент NAT-маршрутизатора, который понимает какой-либо прикладной протокол, и при прохождении через него пакетов этого протокола модифицирует их таким образом, что находящиеся за NAT пользователи могут пользоваться протоколом.

Описание 
NAT-маршрутизатор ретранслирует пакеты, поступающие изнутри локальной сети и отправляет их во внешнюю сеть, используя свой внешний IP-адрес как адрес отправителя. Также может подменяться порт. Но некоторые сетевые протоколы в содержании своих пакетов передают и пытаются использовать локальный IP-адрес или порт отправителя. Конечно же, после прохождения NAT и подмены локального IP на внешний эти параметры становятся неверными — а значит, удалённая сторона не может наладить соединение.

ALG, идентифицировав пакет как относящийся к данному протоколу, подставляет в качестве IP-адреса и порта свои адрес и порт. Если, по протоколу, соединение по этому порту налаживает удалённый компьютер, автоматически включается ретрансляция.

ALG похож на прокси-сервер; обычно понятием «прокси-сервер» называют сервер, который выполняет дополнительные операции наподобие кэширования, в то время как задача ALG — обеспечить, чтобы клиенты могли пользоваться протоколом.

Протоколы, требующие ALG 
 FTP без пассивного режима (PASV). Передает IP-адрес и номер порта на клиенте в команде PORT.
 PPTP. Протокол основан на GRE (по сути PPTP есть PPP поверх GRE с дополнительным управляющим TCP-соединением, которое не используется для данных), а значит, на «сыром» IP. Так как «сырой» IP не имеет понятия «номер порта», возникают проблемы с NAT-отображением этого протокола во внешний мир. Без наличия PPTP ALG в NAT (например, natd в старых версиях FreeBSD) из всей внутренней сети возможно только одно PPTP-подключение к внешнему миру, попытка кого угодно во внутренней сети создать еще одно исходящее PPTP-подключение приводит к ошибке (ошибка 619 в Windows).
 H.323
 Протоколы передачи файлов в некоторых мессенджерах (например, MSN Messenger)
 Создание сервера в некоторых играх
 Некоторые файлообменные сети

Реализации в ОС 
 Windows Встроенный NAT в ОС Windows (ipnat.sys, в интерфейсе пользователя возможность называется Internet Connection Sharing) использует исполняемые в режиме пользователя ALG-модули, которые загружаются в адресное пространство процесса ALG.EXE (он же сервис по имени alg). В Platform SDK есть заголовочные файлы для разработки ALG-модулей для ранее не поддерживаемых протоколов. Тем не менее, документация на эти интерфейсы не опубликована.

 Linux Встроенный в ядро межсетевой экран netfilter поддерживает такие протоколы, как AMANDA, FTP, TFTP, IRC, PPTP, H.323, SIP, SNMP, DCCP, GRE и др. Кроме того, обеспечена поддержка подгружаемых модулей, позволяющих реализовать ALG функционал для любых других протоколов, существующих и будущих. В силу свободного статуса самой Linux вся документация на интерфейсы свободно и бесплатно доступна всем.

Реализация в маршрутизаторах 
Практически все маршрутизаторы, имеющие NAT, умеют работать с PPTP, IPsec, RTSP, SIP, H.323, SMTP, DNS, TFTP.

Ссылки 
 Межпротокольный шлюз NAT-PT с функциями DNS-ALG и FTP-ALG для обеспечения взаимодействия между сетями IPv4 и IPv6

Маршрутизация
Службы Windows
Сетевое программное обеспечение